Nygårdsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nygårdsgölen (Skepperstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun, 
Nygårdsgölen (Skirö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn